Compenius ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Compenius (~1585–1650), deutscher Orgelbauer und Organist
 Christoph Compenius (~1625–??), Hofkantor in Weimar

 Johann Heinrich Compenius (~1597–1642), Orgelbauer
 Ludwig Compenius (~1603–1671), deutscher Orgel- und Cembalobauer
 Peter Lorenz Compenius (1628–1653), Orgelbauer
 Timotheus Compenius († um 1607), deutscher Orgelbauer